Райън Родни Рейнолдс () е канадски актьор, роден на 23 октомври 1976 г. във Ванкувър, Британска Колумбия. Той е от ирландски произход и е католик. Кариерата на Рейнолдс започва през 1990 в тийнейджърския сериал „Hillside“, където той участва с името Били.

Ранни години 
Роден във Ванкувър, Канада. Баща му, Джеймс Честър (1941 – 2015), е търговец на едро с храни, майка му Тами Рейнолдс – търговец на дребно. Рейнолдс е от ирландски произход и е отгледан католик, най-малкият от четиримата братя. През 1994 г. Рейнолдс завършва гимназията Kitsilano във Ванкувър. Учи в Политехническия университет в Квантлен, но не завършва. Двамата му по-големи братя са полицаи, единият от тях е член на канадската конна полиция.

Филмография

Източници

Външни препратки 
 

Канадски филмови продуценти
Канадски озвучаващи актьори
Канадски актьори и актриси
Деца актьори
Родени във Ванкувър